Окая (Наґано)
Окая (Сіґа)